Dornholzhausen oder Dörnholzhausen ist der Name von:

 Dornholzhausen (Rhein-Lahn-Kreis), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Dornholzhausen (Bad Homburg), Ortsteil der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, Hochtaunuskreis, Hessen
 Dornholzhausen (Langgöns), Ortsteil der Gemeinde Langgöns, Landkreis Gießen, Hessen

 Dörnholzhausen, Ortsteil der Stadt Frankenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen